Трасса Спа-Франкоршам () — гоночная трасса в Бельгии. Является одной из самых известных кольцевых трасс, многие пилоты и болельщики называют Спа-Франкоршам самой интересной трассой в мире. Особой известностью пользуется связка поворотов О Руж. В настоящее время на трассе проводятся гонки «Формулы-1» Гран-при Бельгии, 24 часа Спа, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. В  на трассе прошёл этап чемпионата мира по ралли-кроссу.

История 

Первоначальная конфигурация трассы использовала общественные дороги между бельгийскими деревнями , Мальмеди и Ставло. Длина этой конфигурации, напоминающей своими очертаниями треугольник, составляла около 15 км. С 1921 года на трассе проводились мотоциклетные гонки, а в 1925 году был проведён первый Гран-при Бельгии.

Трасса получилась очень быстрая, тем не менее, для достижения более высокой средней скорости медленный поворот Ancienne Douane был заменён на прямой подъём, названный Raidillon.

В таком виде трасса принимала все Гран-при Бельгии «Формулы-1» до  года. Однако, очень быстрая и протяжённая трасса перестала отвечать требованиям безопасности. На Гран-при Бельгии 1966 года Джеки Стюарт на своём BRM попал в очень серьёзную аварию, врезавшись в сельский дом и получил переломы рук и рёбер. Но наиболее страшная авария произошла в 1973 году на 24-часовых гонках, когда погибли три пилота.

В 1970 году последний раз этап чемпионата мира Формулы-1 в Спа проходил по перекрытым дорогам общего пользования. Крис Эймон показал лучший круг со средней скоростью 244,7 км/ч, что является непобитым рекордом для этапов Ф1 проводимых на дорогах общего пользования.

После чего трасса в Спа была признана несоответствующей требованиям безопасности и Гран-при был перенесён сперва, в  году, на автодром Нивель-Болер недалеко от Брюсселя, а затем на автодром Зольдер. За это время Спа-Франкоршам подвергся значительной реконструкции — кольцо было сокращено до 7 км. Однако, в отличие, например, от Нюрбургринга, Спа сохранил свой характер — это, по-прежнему, скоростная трасса с быстрыми поворотами и большими перепадами высот, на которой скучные гонки являются исключением. Кроме того, на этом автодроме нередки дождевые гонки из-за непредсказуемого климата Арденн.

После перерыва на трассе в Спа прошёл Гран-при Бельгии 1983 года, и, затем, с перерывами в  (этап прошёл на трассе Зольдер),  и  (проблемы, связанные с запретом табачной рекламы) Гран-при Бельгии неизменно проводится на этой трассе.

К 2007 году шикану «Автобусная остановка» переместили, сменив конфигурацию. Это дало больше места на пит-лейн.

В 2010 году в шикане Les Combes заасфальтировали ловушку — новый тренд в проектировании гоночных трасс.

К 2013 году для большего дренажа на стартовой прямой вырезали в асфальте канавки. Были опасения, что это уменьшит сцепление шин.

В  на трассе прошёл этап чемпионата мира по ралли-кроссу. Победу в гонке одержал Тимур Тимерзянов, став при этом первым в истории российским пилотом, сумевшим выиграть этап чемпионата мира в автоспортивной дисциплине.

Конфигурация 
Конфигурация трассы, на которой проводились Гран-при «Формулы-1», подвергалась одному большому изменению, когда к Гран-при Бельгии 1983 года протяжённость практически была сокращена вдвое, и нескольким небольшим изменениям.

Победители Гран-при Бельгии на трассе Спа-Франкоршам 
Розовым цветом отмечены гонки, не являющиеся этапами чемпионата мира в классе Формула-1.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на statsf1.com
 Информация о трассе на f1top.ru
 Видео: Трасса Спа в 1962 году

Гран-при Бельгии